Сезон 1952/53 — 43-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 42-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в пятый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига A.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1952/53
Чемпионат Австрии 1952/53 на сайте AustriaSoccer.at

1952/1953
Аустрия Вена